Латвия приняла участие в конкурсе песни «Евровидение» 20 раз, дебютировав на Евровидении 2000, где группа Brainstorm заняла 3 место с песней «My Star».

Первую и пока единственную победу Латвии принесла Мария Наумова, которая участвовала в Евровидении 2002 с песней «I Wanna» и получила 176 баллов. В 2003 году конкурс проходил в столице Латвии Риге, в концертном зале «Сконто».

Участники 
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Четвертое место
  Пятое место
  Последнее место 
  Автоматический проход в финал
  Не прошла в финал
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшееся участие

Голосование (2000—2021)

Баллы, данные Латвией 
В общем:

В среднем:

Баллы, полученные Латвией 
В общем:

В среднем:

В 2004, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 и 2021 и 2022 годах Латвия не проходила в финал.

Баллы данные Латвией

Как принимающая сторона

Галерея

См. также 
 Латвия на детском конкурсе песни Евровидение

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения

Примечания